Pierre Roger – diventato Papa Clemente VI
 Pierre Roger de Beaufort – diventato Papa Gregorio XI
 Pierre Roger – nuotatore francese